peut faire référence à :

Cinéma 
 Hypnotized, film de 1910 avec William Russell et George Barnes
 Hypnotized, film de Otis Thayer de 1912
 Hypnotized, film de Phillips Smalley de 1913
 Hypnotized, film de Mack Sennett de 1932
 Hypnotized, film de Mannie Davis de 1952

Chansons 
 , chanson de Fleetwood Mac, parue sur l'album Mystery to Me et sortie en single en 1973.
 , chanson de Spacemen 3, parue sur l'album Recurring et sortie en single en 1989.
 , chanson de Fleetwood Mac, parue sur l'album The Symbol et sortie en single en 2007.
 , chanson de Plies, parue sur l'album The Real Testament et sortie en single en 2007.
 , chanson de , parue sur l'album History in the Making et sortie en single en 2007.
 Hypnotized, chanson de Purple Disco Machine et Sophie and the Giants sortie en single en 2020.

Voir aussi